Colshorn ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Colshorn (1869–1955), Namensgeberin des Elfriede-Colshorn-Heimes in Hannover-Misburg
 Hermann Colshorn (1853–1931), deutscher Politiker (DHP), Reichstagsabgeordneter (1903–1924), Mitglied der Weimarer Nationalversammlung
 Theodor Colshorn (1821–1896), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Kolshorn (Begriffsklärung)